Emir, ook wel gespeld als amir, Arabische titel

Personen
 Amir Haddad, Frans zanger, artiestennaam Amir
 Sean Flynn-Amir, Amerikaans acteur
 Yigal Amir, Israëlisch moordenaar